Pan de Azucar kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pan de Azucar (ö i Antarktis),

Chile 

 Pan de Azúcar (kulle i Chile), Región Metropolitana de Santiago,

Colombia 

 Pan de Azúcar (kulle i Colombia, Huila), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar